Робін Вайт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Елна Рейнах.

Несіяна Елна Рейнах виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Керолайн Кулмен, яка взяла участь у турнірі завдяки вайлд-кард, з рахунком 6–0, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 ITF tournament edition details 

ASB Classic, жінки, одиночний розряд
1993